«Расінг Сантандер B» () — іспанський футбольний клуб з міста Сантандер, в провінції і автономному співтоваристві Кантабрія, резервна команда клубу «Расінг (Сантандер)». Клуб заснований в 1926 році, гостей приймає на арені «Ла-Альберісія», що вміщує 1 000 глядачів. В Прімері і Сегунді команда ніколи не виступала, найкращим результатом є 8-е месці в Сегунді Б у сезоні 2005/06.

Колишні назви 

 1926—1993 — «Райо Кантабрія»
 з 1993 — «Расінг Сантандер B»

Статистика сезонів

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Футбольний профіль на futbolme.com 

Футбольні клуби Іспанії
Футбольні клуби, засновані 1926
Сантандер